Langanke ist der Familienname folgender Personen:

 Karlheinz Langanke, deutscher theoretischer Kernphysiker
 Reinhard Langanke (* 1951), deutscher Radrennfahrer
 William Langanke († 1930), deutscher Pilot und Flugsportler